„Rocket” – singel Def Leppard z 1989 roku
 „Rocket” – singel The Smashing Pumpkins z 1994 roku
 „Rocket” – singel Goldfrapp z 2010 roku
 Rocket Records – wytwórnia płytowa
 „Rocket” – (rakieta) nazwa pierwszej lokomotywy parowej George'a Stephensona.